Мірцхулава Олександр Йорданович
 Мірцхулава Аліо Андрійович (1903—1971) — грузинський радянський поет.
грузинські прізвища